Le Grand Ouest Association Lyonnaise FC, (jusqu'en 2020 Monts d'Or Anse Foot), est un club de football français fondé en 2000 sous le nom de Beaujolais Monts d'Or.

En 2021-2022, l'équipe première évolue en National 2 au stade Ludovic Giuly de Chasselay.

Repères historiques 
Le club est fondé en 2000 sous le nom de Beaujolais Monts d'Or, issu de la fusion de l'US Anse Ambérieux et de Chasselay foot au nord de Lyon.

En 2006, le MDA Foot absorbe le Club Sportif Chazay-Civrieux des communes de Chazay-d'Azergues et de Civrieux-d'Azergues.

Lors de la saison 2009-2010 en CFA 2, le club remporte le titre de champion du groupe et monte en CFA pour la première fois de son histoire.

Le , Beaujolais Azergues Futsal Club, qui évoluait à Anse intègre le club du MDA Foot qui possède donc désormais une section futsal.

Le , il est annoncé qu'un projet de fusion impliquant MDA Foot et 3 autres clubs de la région lyonnaise (le Tassin FC présidé par Johan Gouttefangeas, Champagne Sport présidé par Pascal Perroneau et Futsal Saône Mont d'Or présidé par Anthony Gandi). Le nom de ce futur club devient le GOAL FC (Grand Ouest Association Lyonnaise Football Club), et devient alors le plus gros club de France en nombre de licenciés, avec plus de  licenciés. La fusion voit le jour dès la saison 2020-2021 le 9 juillet, après validation de la FFF.

Identité du club

Fusion et évolution du nom 
Le club est fondé sous le nom de Beaujolais Monts d'Or, issu de la fusion de l'US Anse Ambérieux et de Chasselay Foot.

Le club prend la dénomination Monts d'Or Azergues Foot en juillet 2005. 

En 2017, Monts d'Or Azergues Foot devient Monts d'Or Anse Foot en référence à l'une des communes sur lesquelles évolue le club.

En 2020, le MDA Foot, le Tassin FC, Champagne Sport et Futsal Saône Mont d'Or fusionne pour donner le GOAL FC (Grand Ouest Association Lyonnaise Football Club).

Logos

Palmarès 

 DH Rhône-Alpes 
 Champion : 2006
Coupe de Lyon et du Rhône 
Champion : 2021

Personnalités notables

Dirigeants 
En 2020, quatre clubs fusionnent : le MDA Foot, le Tassin FC présidé par Johan Gouttefangeas, Champagne Sport, présidé par Pascal Perroneau, et Futsal Saône Mont d'Or, présidé par Anthony Gandi.

Entraîneurs 
De l'été 2013 à , Stéphane Santini fils de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Jacques Santini entraîne le Mont d'Or d'Azergues.
 1956-1957 :  Jean Belver
 Janv. 2000-janv. 2004 :  /  Diego Garzitto
 Févr. 2005-2008 :  Jean-François Charbonnier
 2008-2012 :  Kamel Boudjellaba
 2012-2013 :  Jean-Michel Picollet
 2013-déc. 2014:  Stéphane Santini
 Déc. 2014-janv. 2017 :  Noël Tosi
 Janv. 2017-juin. 2019 :  Éric Guichard
 Juin 2019-mai 2021 :  Cris
 Juin 2021-2022:  Jamal Alioui
 depuis juin 2022 :  Fabien Pujo

Joueurs remarquables 
Début janvier 2013, le site internet de L'Équipe annonce la venue à compter du mois de juin 2013 de l'ancien joueur international qui a donné son nom au stade, Ludovic Giuly.

Le , le club recrute Sidney Govou, international français et ancien joueur de l'Olympique lyonnais, et Yohan Gomez, ancien du SC Bastia.

Section futsal 
Le , Beaujolais Azergues Futsal Club, qui évoluait à Anse intègre le club du MDA Foot qui possède donc désormais une section futsal. La section futsal, dont les équipes seniors participent aux championnats R1, R2 et D2, évolue au gymnase Jeanne Trouillet situé à Anse.

En 2020, le MDA Foot fusionne notamment avec le Futsal Saône Mont d'Or, finaliste de la Coupe nationale futsal 207-2018.

Notes et références

Liens externes 
 

Grand Ouest Association Lyonnaise FC
Grand Ouest Association Lyonnaise FC
Club de football fondé en 2000
Chasselay (Rhône)